Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nathan Healey e Jim Thomas che hanno battuto in finale Alejandro Falla e Glenn Weiner 6-3, 7-69.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Chris Haggard (semifinali)
 Karol Beck /  Robbie Koenig (primo turno)

 Nathan Healey /  Jim Thomas (Campioni)
 Rik De Voest /  Wesley Moodie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2004